Rotberg je priimek več oseb:
 Robert I. Rotberg, ameriški znanstvenik in filantrop
 Tõnis Rotberg, estonski general